Daijiro Kato (jpn. 加藤 大治郎; Katō Daijirō; Daijirō Katō), također i kao Daijiro Katoh (Saitama, perfektura Saitama, Japan, 4. srpnja 1976. - Yokkaichi, perfektura Mie, Japan, 9. travnja 2003.), bivši japanski vozač motociklističkih utrka.

Životopis i karijera

Uspjesi u prvenstvima  
 Svjetsko prvenstvo - 250cc  
 prvak: 2001. 
 trećeplasirani: 2003. 

 Svejapansko prvenstvo - 250cc 
 prvak: 1997. 
 drugoplasirani: 1996., 1999.

Osvojene utrke

Osvojene utrke u natjecanjima sa statusom svjetskog prvenstva

Ostale pobjede

Pregled karijere

Po sezonama - cestovni motociklizam

Po natjecanjima - cestovni motociklizam

Povezani članci

Vanjske poveznice 
  daijiro.net 
  motogp.com, Daijiro Kato

Izvori 
 
  crash.net, Daijiro Kato, pristupljeno 30. ožujka 2022.  
  motorsportmemorial.org, Daijirō Katō, pristupljeno 30. ožujka 2022.  
  pilotegpmoto.com, KATOH Daijiro (KATO), preuzeto 30. ožujka 2022.  
  motorsportstats.com, Daijiro Kato, pristupljeno 30. ožujka 2022. 
  the-sports.org, Daijiro Katoh, pristupljeno 30. ožujka 2022.  
  motorsport-archive.com, Daijiro Kato, pristupljeno 30. ožujka 2022.  
  motoracing-japan.com, MFJ ROAD RACE CHAMPIONSHIP , pristupljeno 30. ožujka 2022. 
  racingmemo.free.fr, Les Champions Japonais, pristupljeno 30. ožujka 2022. 
  

Japanski športski motociklisti